Piet Jongeling, een  journalist, verzetsstrijder, politicus en kinderboekenschrijver (onder het pseudoniem Piet Prins)
 Piet Prins (voetballer), een voormalig voetballer